L'édition 2008 des College World Series s'est tenu du 15 au 25 juin à Omaha (Nebraska). Huit équipes de baseball du championnat NCAA ont participé à cette compétition qui marque la fin de la saison universitaire aux États-Unis. L'ensemble des rencontres s'est déroulé au Johnny Rosenblatt Stadium. L'équipe des Bullgods de Fresno State a remporté le tournoi après une série en trois matchs face aux Bulldogs de Georgia. Tommy Mendonca, le joueur de troisième but de Fresno State a été élu Joueur le plus remarquable (Most Outstanding Player) grâce à 4 circuits et 11 points produits en attaque et plusieurs actions spectaculaires en défense. Fresno State est devenu le champion NCAA avec le classement le plus bas avant le début d'un tournoi final. Après avoir terminé en tête de la conférence WAC et remporté le tournoi de conférence, Fresno n'était classé que  par la NCAA.

Changements pour l'édition 2008 
Le premier jour du tournoi a été repoussé au samedi (14 juin) au lieu du traditionnel vendredi. La NCAA a évoqué la meilleure préparation des équipes grâce à un jour de repos supplémentaire et la possibilité d'un calendrier plus flexible lors des tournois éliminatoires (Regionals et Super Regionals) en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Participants 
Parmi les 64 équipes qualifiées pour le tournoi national, les huit premières reçoivent le statut de tête de série par la NCAA en fonction des résultats de la saison régulière, des calendriers et des classements établis par plusieurs sondages auprès des entraîneurs et des journalistes. En 2008, deux têtes de séries sont tombées avant le tournoi final : Arizona State (n°3) et Cal State Fullerton (n°5).

Résultats 
Les équipes sont divisées en deux groupes de quatre et jouent selon un tournoi à double élimination. Les deux vainqueurs se rencontrent au meilleur des trois matchs.

Tableau des rencontres

Calendrier et résultats 
Les horaires sont données en heure locale pour le fuseau horaire CST.

Classement final

Notes

Liens externes 
 

2008
Baseball en 2008
Sport aux États-Unis en 2008
Sport en juin 2008